Лі Гриффітс (шотл. Leigh Griffiths, нар. 20 серпня 1990, Единбург) — шотландський футболіст.
 Джоел Гриффітс (англ. Joel Griffiths, нар. 21 серпня 1979, Сідней) — австралійський футболіст.